Oron kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Oron, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Oron, Vaud, kommun, 
 Oron-la-Ville, ort i kommunen Oron
 Oron-le-Châtel, ort i kommunen Oron